Tamar – rzeka w Wielkiej Brytanii
 Tamar – rzeka w Tasmanii
 Tamar – semickie imię żeńskie, starsza forma imienia Tamara
 Tamar – miasto biblijne

Postacie biblijne 
 Tamar – synowa Judy, uwiodła swego teścia by dojść swego prawa (Rdz 38, 6 - 30) 
 Tamar – córka króla Dawida, została zgwałcona przez przyrodniego brata, co było powodem wojny rodzinnej (2Sam 13, 1 - 39)

Zobacz też 
 Tamara